Sorokin puede referirse a:
 Evgraf Sorokin (1821-1892), un pintor ruso. 
 Pitirim Sorokin (1889 - 1968), un sociólogo estadounidense de origen ruso.
 (Roberto Fidel Ernesto) "Coti" Sorokin (Esparza) (* 1973), un cantante y compositor argentino.
 Sorokin (Rusia) (Сорокин), localidad de Rusia.